«Убежище» () — фильм режиссёра Франсуа Озона, Франция, 2009 год.

Сюжет 

История о молодой, красивой и богатой паре, у которой есть один недостаток — они законченные наркоманы. Однажды они принимают слишком большую дозу, и молодой человек умирает. Девушка остаётся в живых и узнаёт, что она беременна. Она уезжает в деревню подальше от Парижа, где к ней присоединяется брат её погибшего возлюбленного.

В ролях 
 Изабель Карре — Мусс
 Луи-Ронан Шуази — Поль
 Пьер Луи-Каликсте — Серж
 Мельвиль Пупо — Луи
 Клер Верне — мать
 Николя Моро — рыбак
 Мари Ривьер — женщина на пляже
 Жером Кирше — врач
 Жан-Пьер Андряни — отец
 Эмиль Берлинг — торговец

Награды 
 Специальный приз жюри МКФ в Сан-Себастьяне

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 2009 года
Фильмы France 2 Cinéma